Japonia na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018 – występ kadry sportowców reprezentujących Japonię na igrzyskach olimpijskich w Pjongczangu w 2018 roku.

W kadrze znalazło się 124 zawodników – 52 mężczyzn i 72 kobiety. Reprezentanci Japonii wystąpili w 69 konkurencjach w 13 dyscyplinach sportowych.

Funkcję chorążego reprezentacji Japonii podczas ceremonii otwarcia igrzysk pełnił skoczek narciarski Noriaki Kasai, dla którego był to ósmy występ w zimowych igrzyskach olimpijskich. Kasai ustanowił w ten sposób nowy rekord pod względem liczby startów w zimowych edycjach igrzysk. Podczas ceremonii zamknięcia japońską flagę niosła panczenistka Nao Kodaira. Reprezentacja Japonii weszła na stadion olimpijski jako 62. w kolejności, pomiędzy ekipami z Indii i Jamajki.

Reprezentanci Japonii zdobyli w Pjongczangu 13 medali – 4 złote, 5 srebrnych i 4 brązowe. Dało im to 11. miejsce w klasyfikacji medalowej. Biorąc pod uwagę liczbę wszystkich zdobytych medali, był to najbardziej udany występ Japończyków w zimowych igrzyskach olimpijskich. Licząc jednak wartość medali poszczególnych kruszców, był to drugi w kolejności start, po igrzyskach w Nagano w 1998 roku.

Najbardziej utytułowaną zawodniczką w japońskiej ekipie została panczenistka Nana Takagi z dwoma złotymi medalami. Trzykrotnie na podium olimpijskim stanęła Miho Takagi, zdobywając po jednym medalu z każdego koloru, a dwukrotnie Nao Kodaira, w dorobku której znalazł się jeden złoty i jeden srebrny medal.

Był to 21. start reprezentacji Japonii na zimowych igrzyskach olimpijskich. Japończycy wystąpili we wszystkich zimowych edycjach imprezy poza igrzyskami w Sankt Moritz w 1948 roku. Był to zarazem 43. start olimpijski reprezentacji Japonii, wliczając letnie występy.

Statystyki według dyscyplin 
Japończycy wzięli udział w zawodach w 13 spośród 15 dyscyplin sportowych, które znalazły się w programie igrzysk olimpijskich w Pjongczangu. Nie wystawili żadnego reprezentanta tylko w bobslejach i saneczkarstwie. Największą część reprezentacji stanowiły hokeistki na lodzie, których powołano 23.

Zdobyte medale

Skład reprezentacji

Biathlon

Biegi narciarskie

Curling

Turniej kobiet 

 Skład drużyny
 Satsuki Fujisawa (skip)
 Chinami Yoshida
 Yūmi Suzuki
 Yurika Yoshida
 Mari Motohashi

 Round Robin

 Klasyfikacja po Round Robin

 Półfinał

 Mecz o 3. miejsce

 Klasyfikacja końcowa turnieju olimpijskiego

Turniej mężczyzn 

 Skład drużyny
 Yusuke Morozumi (skip)
 Tetsurō Shimizu
 Tsuyoshi Yamaguchi
 Kōsuke Morozumi
 Kōsuke Hirata

 Round Robin

 Klasyfikacja po Round Robin

Hokej na lodzie

Turniej kobiet 

 Skład japońskiej reprezentacji

 Faza grupowa

 Tabela grupy B

 Zdobywczynie bramek dla Japonii

 Klasyfikacja końcowa turnieju olimpijskiego

Kombinacja norweska 

W składzie był również Takehiro Watanabe, jednak nie wystąpił w żadnej konkurencji.

Łyżwiarstwo figurowe

Łyżwiarstwo szybkie

Narciarstwo alpejskie

Narciarstwo dowolne

Short track

Skeleton

Skoki narciarskie

Snowboarding

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

2018
Państwa uczestniczące w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018
2018 w Japonii